Wielęcin – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie wyszkowskim, w gminie Somianka
 Wielęcin – osada leśna w województwie mazowieckim, w powiecie pułtuskim, w gminie Zatory
 Nowy Wielęcin – część wsi Huta Podgórna w województwie mazowieckim, w powiecie wyszkowskim, w gminie Somianka